Pisco (miasto) – miasto w Peru
 Pisco (alkohol) – alkohol typu brandy